Матчі Групи 4 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися із 16 по 25 червня 1982 року на стадіонах Сан-Мамес у Більбао і Хосе Соррилья у Вальядоліді.

Участь у змаганні у групі брали абсолютні новачки світових першостей збірна Кувейту, а також команди Англії, Франції і Чехословаччини.

До другого групового раунду вийшли англійці та французи.

Турнірне становище

Матчі

Англія — Франція

Чехословаччина — Кувейт

Англія — Чехословаччина

Франція — Кувейт

Франція — Чехословаччина

Англія — Кувейт

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група 4